adjectif en rapport avec le rayon en géomètrie,
 nom français du taxon des Radiata, une catégorie d'animaux,